Csehország
 Hrabová, település a Šumperki járásban
 Hrabová, Ostrava városrésze
 Szlovákia
 Kisgereblyés (1899-ig Hrabova-Rosztoka, szlovákul Hrabová Roztoka), község az Eperjesi kerület Szinnai járásában